

Musique 
 Moondance est un album de Van Morrison sorti en 1970 ;
 Moondance, chanson extraite de cet album.
  Moondance est une composition instrumentale du groupe de Metal symphonique finlandais Nightwish présente sur l'album Oceanborn sorti en 1998.

Cinéma 
 Moondance est un film américain réalisé par Martin L. Aguilar en 1992 ;
 Moondance est un film germano-britannique réalisé par Dagmar Hirtz en 1995 ;
 Moondance est un court-métrage américain réalisé par Will Bigham en 2004.

Voir aussi 
 Festival international du film de Moondance